E482 (Ecuador), een secundaire weg in Ecuador
 Calciumstearoyl-2-lactylaat, een voedingsstof met E-nummer E482